

Sigle 
RG est un sigle, qui signifie :
 Renseignements généraux, une unité de la police nationale française de 1945 à 2008.
 Renseignements généraux, une série télévisée avec Victor Lanoux et Matthieu Tribes diffusée en 1989.
 Régiment du génie, unité militaire française spécialisée dans le génie militaire.
 Rhodamine Green, pour des absorbants saturables utilisés en optique (optique non-linéaire principalement)
 Radical de gauche, une tendance politique française. Voir le Mouvement des radicaux de gauche et le Parti radical de gauche. 
 Relativité générale, une théorie physique élaborée par Albert Einstein en 1915,
 Recommandation Générale: il s'agit de recommandations, quasi-normatives, qui sont utilisées dans l'industrie, et qui sont établies par le Bureau de normalisation de l'aéronautique et de l'espace (BNAE) ; l'une des recommandations les plus connues est la "RG Aéro 00040" qui porte sur la spécification de management de programme industriel; certaines de ces recommandations sont reconnues de manières internationales (par l'OTAN par exemple).
 l'ancien tramway Rolle-Gimel en Suisse romande, aujourd'hui remplacé par une ligne d'autobus
 Roland-Garros, un tournoi de tennis prestigieux faisant partie des quatre tournois du grand chelem.
 Retenue de Garantie, un terme des marchés publics pour décrire le montant (en général 5 %) des factures retenu au titre de la garantie des travaux, fournitures ou services. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande, souscrite par l'entreprise, auprès d'un établissement bancaire. Cette Retenue de Garantie doit être remboursée, au plus tard, un mois après la date de fin du délai de garantie (sauf réserves notifiées non levées).
 Retractable gear'' (Train d'atterrissage rétractable en anglais) - cf. Cessna 177RG)

Symbole 
Rg est un symbole, qui signifie :
 Roentgenium, un élément chimique, selon la liste des éléments chimiques,

Code 
RG est un code, qui signifie :
 Guinée, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 
 Renseignements généraux

Divers 
 RG, un type de guitare, popularisé par la marque Ibanez. La forme est semblable à celle des Fender Stratocaster, mais avec des extrémités plus pointues. Ce type de guitare est utilisé pour le rock ou hard rock, avec un Vibrato "Edge Pro 7", deux micros Humbucker, et un micro simple bobinage.
RG « Hergé » sont les initiales inversées de Georges Remi
 RG : Revue gaie publiée au Québec, initialement intitulée Rencontres Gaies (d'où les initiales). Créée en 1981, elle est actuellement la plus ancienne publication gaie francophone au Monde encore publiée.
 RG : pour Ricard - Get 27, un cocktail à base de ces deux alcools dont le goût se rapproche du Perroquet mais qui est beaucoup plus alcoolisé.

Code